Армения на конкурсе песни «Евровидение» участвует с 2006 года. Впервые страна объявила о своем участии на конкурсе в 2005 году, но позже отозвала свою заявку. C 14 апреля 2004 года Армения официально входит в состав Европейского вещательного союза, дебютировав на конкурсе песни «Евровидение-2006», прошедшем в Афинах (Греция), с песней «Без твоей любви» (), которую исполнил Андрэ́. Песня дошла до финала конкурса, прошедшего 20 мая 2006 года, и заняла восьмую позицию, ознаменовав тем самым удачный дебют Армении. В 2011, 2018 и 2019 страна не попала в финал.

Впервые Армения не прошла в финал Евровидения в 2011 году. Представительнице страны Эмми не хватило одного балла, чтобы пройти в финал. После отказа от участия в конкурсе 2012 года, связанного с политическими причинами, Армения подтвердила своё участие в 2013 году.

Всего за 14 лет участия Армения получила 1337 баллов в финале. В полуфинале — 1502 балла.

Участники 

  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

«Евровидение-2009» 
В первом полуфинале конкурса «Евровидение-2009», прошедшего в Москве, в видеозаставке перед выступлением представителей Армении среди архитектурных памятников был показан находящийся на въезде в Степанакерт (Ханкенди) (город в Нагорном Карабахе) монумент «Мы — наши горы» за авторством народного художника Армянской ССР скульптора Саргиса Багдасаряна.
Несмотря на то, что в видеозаставке Азербайджана среди архитектурных памятников также был продемонстрирован расположенный в другом государстве (Мавзолей поэтов находится в городе Тебриз, административном центре провинции Ирана Восточный Азербайджан, имеющей преимущественно азербайджанское население), МИД Азербайджана обратился в оргкомитет конкурса с жалобой на использование монумента «Мы — наши горы» и в финале из армянской заставки соответствующий фрагмент был вырезан. Тем не менее изображение монумента всё-таки присутствовало в трансляции финала: на заднем плане на плакате и на обратной стороне папки в руках Сирушо, объявлявшей результаты голосования в Армении.

 Азербайджанское телевидение
Согласно сообщению Общественного телевидения Армении во время трансляции финала конкурса в Азербайджане, азербайджанское телевидение не показывало номер телефона, по которому можно было отдать свой голос за исполнительниц из Армении. В связи с этим, в оргкомитет конкурса «Евровидение-2009» была направлена соответствующая жалоба с требованием наказания азербайджанского вещателя. Общественное телевидение Азербайджана факт сокрытия номера опровергло.

 Министерство Национальной Безопасности Азербайджана
В середине августа 2009 года британская газета The Guardian обнародовала данные о том, что все 43 жителя Азербайджана, отдавшие свой голос за армянский дуэт, были вызваны в правоохранительные органы и допрошены. Несмотря на то, что официальные лица сообщили «Би-би-си» о том, что телезрители были приглашены «просто для того, чтобы объяснить» свои голоса, один из допрошенных описал в эфире радио «Свобода» беседу более серьёзно. По словам Ровшана Насирли, на него оказывалось психологическое давление: «У Вас нет чувства этнической гордости. Как Вы могли проголосовать за Армению?». Согласно ему за Армению он отдал голос, так как посчитал, что её песня звучала более азербайджанской, чем в выступлении самого Азербайджана.

«Евровидение 2012» 
Хотя ранее Арменией было подтверждено участие в конкурсе, в рамках которого она должна была выступить во втором полуфинале 24 мая, 7 марта 2012 года Общественная телекомпания Армении официально отказалось от участия. Общественное телевидение Армении выступило с заявлением, в котором объяснило причины отказа враждебным отношением к армянам в Азербайджане. Исполнительный продюсер конкурса норвежец Йон Олу Санд выразил разочарование по поводу отказа Армении. В мае 2012 года компания-организатор конкурса заявила, что Армения должна будет полностью оплатить стоимость участия в конкурсе, а также внести 50 % суммы в порядке штрафа, так как срок для отказа от участия истек в декабре 2011 года. Кроме того, общественное телевидение Армении должно будет показать финал конкурса «в прямом эфире и без перерывов», а в случае отказа страна «может лишиться права участвовать в 2013 году в конкурсе».

Голоса за Армению

Голоса Армении

Галерея

См. также 
 Армения на конкурсе песни Евровидение 2014
 Конкурс песни Евровидение 2008
 Конкурс песни Евровидение 2009
 Конкурс песни Евровидение 2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Конкурса песни «Евровидение» 
 Евровидение на сайте телеканала Армения 1 ТВ
 Официальный сайт Сирушо 
 Официальный сайт OGAE Armenia